Het WTA-tennistoernooi van Knokke-Heist (officieel Sanex Trophy) van 1999 vond plaats van 2 tot en met 8 augustus 1999 in de Belgische plaats Knokke-Heist/Zoute. Het was de eerste editie van het Sanex Trophy-toernooi – eerder (in 1987) werd hier een WTA-toernooi georganiseerd in de reeks van het Belgian Open. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Roemeense Ruxandra Dragomir strandde al in de eerste ronde.

Het vierde reekshoofd, María Sánchez Lorenzo uit Spanje, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Tsjechische Denisa Chládková in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Sánchez Lorenzo wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Het zou haar enige WTA-titel blijven. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Sabine Appelmans bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door de als zesde geplaatste Duitse Barbara Rittner. Haar landgenote Laurence Courtois was het achtste reekshoofd – zij kwam evenwel niet verder dan de tweede ronde. De andere twee Belgische speelsters, Kim Clijsters en Justine Henin, verloren meteen hun openingspartij.

Er waren drie Nederlandse deelneemsters: Michelle Gerards (met een wildcard), Seda Noorlander en Amanda Hopmans – allen konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd uit België, Sabine Appelmans en Laurence Courtois, werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Eva Martincová en Elena Wagner won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Jevgenia Koelikovskaja en Sandra Načuk in drie sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Duitse Wagner had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjechische Martincová geen.

Het Belgisch koppel Kim Clijsters en Justine Henin had door middel van een wildcard toegang tot het toernooi gekregen – zij strandden al in de eerste ronde.

De Nederlandse Seda Noorlander speelde samen met Åsa Carlsson uit Zweden, met wie zij het tweede reekshoofd vormde – ook zij verloren reeds hun openingspartij.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

1999
Knokke-Heist